Ю́рий Матве́евич Озноби́шин (1803—1852) — генерал-майор, командир Сумского гусарского полка.

Биография 
Родился 31 марта 1803 года, сын отставного полковника лейб-гвардии Измайловского полка Матвея Петровича Ознобишина, происходил из старинного русского дворянского рода.

В военную службу вступил в лейб-гвардии Конный полк, где 30 октября 1819 года из штандарт-юнкеров был произведён в корнеты. 19 февраля 1823 года получил чин поручика.

В 1828 году получил чин ротмистра. В 1831 году совершил кампанию против восставших поляков.

8 февраля 1832 года вышел в отставку с производством в полковники, но через год, 22 марта 1833 года, вернулся на службу в конную гвардию с прежним чином ротмистра и 1 июля был произведён в полковники.

17 октября 1835 года назначен командиром Сумского гусарского полка.

8 сентября 1843 года произведён в генерал-майоры и в конце 1840-х годов вышел в отставку.

Скончался 31 марта 1852 года в Москве, похоронен на кладбище Данилова монастыря.

Награды 
Среди прочих наград имел ордена:
 Польский знак отличия за военное достоинство (Virtuti Militari) 4-й степени (1831 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1833 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1837 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1841 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (26 ноября 1847 года, № 7727 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)

Источники 
 Азбучный указатель имён русских деятелей для русского биографического словаря А. А. Половцова. Часть вторая. М—Ө. // Сборник Императорского Русского исторического общества. Том LXII. — СПб., 1887. — С. 103
 Анненков И. В. История лейб-гвардии Конного полка. 1831—1848. Часть IV. — СПб., 1849. — С. 234.
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 239. — ISBN 978-5-9524-4167-5
 Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. Т. 2. — СПб., 1895. — С. 47—48
 Полный список шефов, полковых командиров и офицеров лейб-гвардии Конного полка с 1731 по 1886 год. — СПб., 1886. — С. 282.
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 17 марта. — СПб., 1844. — С. 386
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). — СПб., 1869. — С. 131

Юрий Матвеевич
Генерал-майоры (Российская империя)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры Польского знака отличия за военное достоинство